Pniewscy herbu Nałęcz

Zobacz też 
 Pniewy

Drzewa genealogiczne
!
Pniewy